A Copa das Ilhas Faroe (em faroês: Løgmanssteypið) é uma competição de clubes organizada anualmente pela Associação de Futebol das Ilhas Faroe. É disputada desde 1955.

História
A primeira década da competição ficou marcada pela alternância de títulos entre HB e TB. Nas edições seguintes, times como B36, KÍ e o atualmente inativo GÍ também foram campeões, mas não o suficiente para encostar no HB em títulos. Porém, nos últimos anos a Copa vem sendo dominada por EB/Streymur e Víkingur, que alternaram títulos nas últimas sete edições e já fizeram 3 finais (todas com vitória do Víkingur).

Finais
Fonte: 

Nota
1HB e KÍ chegaram à final, mas o KÍ se recusou a jogar em Tórshavn, o semifinalista VB foi convidado a jogar mas também recusou, a FSF decidiu anular a competição.

Campeões

Nota: Times em itálico estão inativos.

Ver também
Campeonato Faroês de Futebol
Supercopa das Ilhas Faroe

Ligações Externas
 Site oficial (em faroês)

Futebol das Ilhas Feroe
Competições nacionais de futebol da Europa